Трахтенберг (; варианты Трахтенбарг, Трахтенбург) — еврейская фамилия.

Наибольшее распространение в начале XX века — в Бендерах, Кишинёве, Виннице, Каменец-Подольском, Львове, Литине.

Трахтенберг 
 
 Трахтенберг, Алексей Михайлович (1926—1953) — советский и российский хирург-онколог, доктор медицинских наук.
 Трахтенберг, Беба Ициковна (в замужестве Идельсон, 1895—1975) — израильский политик.
 Трахтенберг, Валентин Артурович (1890—1937) — советский драматург и сценарист.
 Трахтенберг, Василий Филиппович (1881—1940) — российский авантюрист, автор первого словаря воровского жаргона.
 Трахтенберг, Владимир Осипович (1861—1914) — российский драматург, театральный деятель, журналист.
 Трахтенберг, Геннадий Михайлович (1917—2000) — советский артист и деятель цирка, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Трахтенберг, Давид Михайлович (1906—1975) — советский художник, фотокорреспондент «Ленинградской правды» в годы Великой Отечественной войны.
 Трахтенберг, Дэн (род. 1981) — американский кинорежиссёр.
 Трахтенберг, Йосеф (Трахтнберг; 1912—1941) — еврейский драматург, поэт, писал на идише.
 Трахтенберг, Иосиф Адольфович (1883—1960) — советский экономист и педагог.
 Трахтенберг, Исаак Михайлович (1923—2023) — советский и украинский токсиколог, гигиенист, академик АМН Украины, член-корреспондент НАН Украины.
 Трахтенберг, Лев Соломонович (1914—?) — советский инженер и звукооператор, изобретатель.
 
 Трахтенберг, Мануэль (род. 1950) — израильский экономист и депутат кнессета.
 Трахтенберг, Мишель (род. 1985) — американская актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 
 Трахтенберг, Орест Владимирович (1889—1959) — советский учёный, доктор философских наук, профессор.
 Трахтенберг, Павел Осипович (1900—1937) — один из первых главных конструкторов советской судостроительной промышленности.
 Трахтенберг, Роман Львович (настоящая фамилия Горбунов, 1968—2009) — российский шоумен, актёр, теле- и радиоведущий, режиссёр, писатель, кандидат культорологии.
 Трахтенберг, Рейчел (род. 1993) — американская певица и актриса, модель, диск-жокей, телерадиоведущая.
 
 Трахтенберг, Яков (1888—1953) — российский-немецкий-швейцарский инженер, математик и педагог, разработавший один из методов быстрого счёта в уме, называемую системой Трахтенберга.

Трахтенбург

См. также 
 Система Трахтенберга — система быстрого устного счёта.